Expert oder expert steht für

 Expert (Zeitschrift), eine russische Wirtschaftszeitung 
 Expert SE, eine Handelsgesellschaft und ein Elektronikfachmarkt-Verbund mit Sitz in Deutschland
 Expert International, eine Handelsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz
 Expert Verlag, ein deutscher Wirtschaftsverlag
 Expert System, Unternehmen multilingualer Technologien für Cognitive Computing und Cognitive Automation 
 Expert shopping in der Medienmanipulation
 Peugeot Expert, Kleintransporter

Expert ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Expert (1863–1952), französischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Experte